

Patronyme 

 Alexis Masbou (né en 1987), pilote moto français ;
 Jean-Luc Masbou (né en 1963), dessinateur, scénariste et coloriste français ;

Homonymie de patronyme